

Patronyme 

 Alexander Vinnik, expert russe en informatique.
  (1959-), homme d'affaires américain.
  (1950-), musicienne israélienne.
 Michal Vinik (1976-), réalisatrice et scénariste de cinéma israélienne.
 Pavel Vinnik (1925-2011), acteur soviétique puis russe.